Ancylomenes — род морских креветок из подсемейства Pontoniinae семейства Palaemonidae. Обитает на коралловых рифах. Был выделен из рода Periclimenes в 2010 году и с тех пор пополнился несколькими новыми видами. В ископаемом состоянии представители рода неизвестны.

Род был выделен для обособления группы видов близких к «Periclimenes aesopius» (теперь Ancylomenes aesopius). Представители рода широко распространены в теплых водах Мирового океана и живут в симбиозе со стрекающими, большинство из них — креветки-чистильщики.

Классификация 
На август 2016 года в род включают следующие виды:
Ancylomenes adularans (Bruce, 2003)
Ancylomenes aesopius (Spence Bate, 1863)
Ancylomenes amirantei (Bruce, 2007)
Ancylomenes aqabai (Bruce, 2008)
Ancylomenes grandidens (Bruce, 2005)
Ancylomenes holthuisi (Bruce, 1969)
Ancylomenes kobayashii (Okuno & Nomura, 2002)
Ancylomenes kuboi Bruce, 2010
Ancylomenes longicarpus (Bruce & Svoboda, 1983)
Ancylomenes lucasi (Chace, 1937)
Ancylomenes luteomaculatus Okuno & Bruce, 2010
Ancylomenes magnificus (Bruce, 1979)
Ancylomenes okunoi Bruce, 2010
Ancylomenes pedersoni (Chace, 1958)
Ancylomenes sarasvati (Okuno, 2002)
Ancylomenes speciosus (Okuno, 2004)
Ancylomenes tenuirostris (Bruce, 1991)
Ancylomenes tosaensis (Kubo, 1951)
Ancylomenes venustus (Bruce, 1989)

Примечания 

Пресноводные креветки
Роды ракообразных